La Lega Nazionale B 1945-1946, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del Basilea.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosse in Lega Nazionale A 1946-1947.
      Retrocesse in Prima Lega 1946-1947.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio retrocessione

Verdetti 
 Basilea e Urania Ginevra promosse in Lega Nazionale A.
 Derendingen e Étoile-Sporting retrocesse in Prima Lega.

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Classifica marcatori

Bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1945 e 1946.
L'Express, annate 1945 e 1946.
L'Impartial, annate 1945 e 1946.
Le Temps, annate 1945 e 1946.
Tribune de Lausanne, annate 1945 e 1946

Collegamenti esterni 
 
  Classifica e marcatori su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1945
Calcio nel 1946
1946 2